UN:

 UN — англомовна абревіатура, яка розшифровується як «United Nations» — Організація Об'єднаних Націй.
 UN — південнокорейський музичний гурт.
 UN — музичний альбом британського співака Дена Блека.
 Un — музичний альбом британського рок-гурту Chumbawamba.